Extreme – amerykański zespół rockowy,
 Extreme – amerykański serial z 1995
 Extreme – autobiografia Sharon Osbourne

Inne 
 Extreme Associates – firma z branży filmów pornograficznych,
 Extreme Championship Wrestling – była forma niezależnej prezentacji, która teraz działa jako marka dla World Wrestling Entertainment,
 Extreme Paintbrawl – budżetowy first-person shooter, uważany za jedną z najgorszych gier komputerowych w historii,
 Extreme Networks – kalifornijski producent sprzętu sieciowego,
 Extreme Sports Channel – holenderska telewizja o sportach ekstremalnych dostępna w Europie i na Bliskim Wschodzie,
 Extreme Records – wytwórnia płytowa.